Rezultati Prvenstva Avstralije 1964 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (prvakinja)
  Lesley Turner (finale)
  Jan Lehane (polfinale)
  Robyn Ebbern (polfinale)
  Judy Tegart (četrtfinale)
  Madonna Schacht (četrtfinale)
  Jill Blackman (četrtfinale)
  Rita Lauder (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1964